Proba de simplu feminin la Australian Open 2022 a avut loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2022. O sută douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Șaisprezece dintre ele s-au calificat pe tabloul principal jucând o rundă de calificari în trei ture. Campioana en-titre a titlului a fost japoneza Naomi Osaka, care a fost eliminată în turul trei de americanca Amanda Anisimova în tiebreak-ul setului decisiv. 

Alizé Cornet a ajuns în primul ei sfert de finală de Grand Slam la simplu la cea de-a 63-a apariție pe tabloul principal, depășind-o pe Tamarine Tanasugarn, care a atins primul ei sfert de finală la Wimbledon 2008 la a 45-a încercare.

Pentru prima dată din 1997, atât Venus, cât și Serena Williams nu participă la Australian Open. Acesta a fost ultimul turneu de simplu pentru fostul numărul 4 mondial și campioană la US Open 2011, Samantha Stosur. Ea a pierdut în fața Anastasiei Pavliucenkova în turul doi.

Câștigătoare a fost numărul unu mondial, australianca Ashleigh Barty, care a câștigat cel de-al treilea titlu de Grand Slam și primul la Melbourne. Ea a devenit prima jucătoare australiană care a câștigat titlul de simplu Australian Open din 1978. În finală, a învins-o pe o debutantă în această etapă a turneului, americanca Danielle Collins, cu scorul de 6–3, 77–62. Barty a primit trofeul de la Evonne Goolagong-Cawley, de patru ori campioană la Australian Open, care, la fel ca Barty, este de origine indigenă australiană. În discursul său, Barty a declarat: „Acesta este un vis devenit realitate pentru mine. Și sunt atât de mândră că sunt australiancă”.

Capi de serie

Tabloul principal

Partea finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Galerie

Alte informații

Wild card-uri

Clasament protejat

Calificări

Note

Legături externe
Draw information

Australian Open 2022